een voormalige stadspoort in Wyck-Maastricht, meestal aangeduid als Duitse Poort
 een wijk van Maastricht, tegenwoordig meestal aangeduid als Heugemerveld